Slovo Puma může mít více významů.
biologie
 Puma (rod), rod kočkovitých šelem
 puma americká (Puma concolor)
 Puma (gen) – lidský gen

geologie
 sopečná puma, těleso vyvrhované při sopečené erupci
zbraně, vojenství
 bomba, zbraň
letecká puma
 Aérospatiale Puma, střední vrtulník
 Eurocopter Super Puma, vylepšená verze vrtulníku Puma
 Puma (obrněné vozidlo), italské kolové obrněné vozidlo
 Puma (bojové vozidlo pěchoty) – německé pásové bojové vozidlo pěchoty
 Puma M26-15, jihoafrický lehký kolový transportér
 IDF Puma, izraelské bojové vozidlo
 SdKfz 234/2 'Puma', německý obrněný automobil z druhé světové války; viz Schwerer Panzerspahwagen
 RQ-20 Puma, americký bezpilotní průzkumný letoun
automobily
 Puma (automobil), značka automobilů vyráběných brazilskou firmou Puma v letech 1966—1991.
 Ford Puma, automobil
móda
 Puma (značka), značka výrobce sportovních doplňků
osoby
 Puma Swede, švédská pornoherečka

Externí odkazy